В список вошли все фотографии, которые были проданы, как правило, на аукционах за $1 млн и выше.

Самые дорогие фотографии

Примечания

Ссылки 
 Artnet top ten most expensive photographs, апрель 2003 г.
 The two most expensive Stieglitz photos, 2006
 Официальный сайт Сотбис
 Официальный сайт аукционного дома Christie’s

Фотографии
Рейтинги
Фотография